Desa Padajaya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Padajaya (administrativ by i Indonesien, lat -6,92, long 108,10), Jawa Barat, 
 Desa Padajaya (administrativ by i Indonesien, lat -6,72, long 107,18), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar